Skua peut faire référence à :
 Skua, autre désignation du Grand Labbe, un oiseau marin ;
 Blackburn B-24 Skua, un chasseur-bombardier britannique ;
 Sea Skua, un missile anti-navire britannique ;
 Skua, une fusée-sonde britannique ;
 Denel Dynamics Skua, un drone cible sud-africain ;
 SKUA, le code OACI de la base aérienne militaire de Marandúa (Base Aérea Coronel Luis Arturo Rodríguez Meneses), en Colombie.